St. Valentine’s Day Massacre steht für:
 Valentinstag-Massaker am 14. Februar 1929
 St. Valentine’s Day Massacre (EP), Name einer Extended Play, die in Zusammenarbeit der Bands Motörhead und Girlsschool entstand